РП-1 — Ракетный планёр конструкции Б. И. Черановского.
 РП-1 «Изумруд» — авиационная РЛС перехвата и прицеливания, разработки В. В. Тихомирова.